Вольфганг фон Трипс — німецький гонщик (Список віце-чемпіонів Формули-1).
 Західний квітковий трипс () — багатоїдний шкідник, пошкоджує більше 250 видів рослин з понад 65 родин.